Алекса́ндр Никола́евич Неве́ров (род. 5 июня 1980 года, г. Саратов, СССР) — российский поведенческий экономист и экономический психолог, автор концепции ноосферной эволюции социально-экономических систем и поведенческой геоэкономики как раздела международной аналитики. С ноября 2016 года по настоящее время — директор Автономной некоммерческой научно-исследовательской организации «Институт психолого-экономических исследований».

Биография  

Родился в г. Саратов. Среднее образование получил в школе №103, высшее – в Саратовском социально-экономическом институте по специальности «Экономическая теория», тема диплома: «Теория постиндустриальной экономики: сущность, состояние, развитие» (Саратов, 2002). В 2003 году получил дополнительное образование по психологии в СГУ им. Н. Г. Чернышевского. В 2005 получил степень «кандидат наук», закончив аспирантуру по экономической теории при кафедре институциональной экономики СГСЭУ и защитив диссертацию по теме «Развитие теории постиндустриальной экономики на современном этапе». В 2012 защитил докторскую диссертацию «Концепция ноосферной стадии эволюции социально-экономических систем» и получил степень «доктор экономических наук».

Преподавал в Саратовском социально-экономическом институте, Поволжском институте управления им. П. А. Столыпина РАНХиГС.

С 2016 года по настоящее время возглавляет Автономную некоммерческую научно-исследовательскую организацию «Институт психолого-экономических исследований».

Иная практическая деятельность 

С января 2014 г. избран главным редактором международного научного журнала «Психолого-экономические исследования».

С 2015 г. эксперт Российского научного фонда, аккредитован как федеральный эксперт в научно-технической сфере.

Основные результаты научных исследований 

Разработал концепцию ноосферной стадии эволюции социально-экономических систем, которая дополняет и расширяет положения эволюционной теории экономических изменений Р. Нельсона и С. Уинтера в части системного понимания процессов эволюции социально-экономических систем как единства изменений экономических отношений, окружающей среды и поведенческих механизмов дизайна рынков. А также метод экономико-психологического моделирования, на основе интеграции поведенческой экономической теории и экономической психологии, позволяющий осуществлять долгосрочное макропрогнозирование развития экономики и общества.

Спроектирован и запущен ежеквартальный психолого-экономический мониторинг ожиданий населения.

Области научных интересов 
·       Экономическая психология

·       Поведенческая и экспериментальная экономическая теория

·       Теория ноосферной эволюции социально-экономических систем

·       Проблемы и технологии профессиональной подготовки и научной деятельности в условиях ноосферной экономики

·       Поведенческая геоэкономика

Агент-ориентированное моделирование политико-экономических систем.

Монографии, учебные пособия и учебники: 

1. Неверов А. Н. Экономико-психологические факторы общественного развития. — Саратов, 2008. — 199 с. — ISBN 978-5-87309-784-5.

2. Неверов А. Н., Неверова А. В., Смирнов А. Н. Социальная психология: учебник для студентов социально-экономических и гуманитарных специальностей. — Саратов, 2009. — 199 с. — ISBN 978-5-91272-869-3.

3. Неверов А. Н. Капитал и диффузия субъектности. — Саратов, 2009. — 199 с. — ISBN 978-5-9999-0190-3.

4. Неверов А. Н. Концепция ноосферной экономики. — Саратов, 2009. — 199 с. — ISBN 978-5-9999-0194-1.

5. Неверов А. Н. Образовательные технопарки: точки роста в ноосферной экономике. — Саратов, 2010. — 199 с. — ISSN 2072-0831.

6. Неверов А. Н., Неверова А. В. Методика научной работы в экономической психологии. — Саратов: ИЦ «Наука», 2011. — 92 с. — ISBN 978-5-9999-1061-5.

7. Васильев А. А., Марков В. А., Неверов А. Н. Эффективность научной деятельности в условиях социально-экономической модернизации. — Саратов: СГСЭУ, 2012. — 152 с. — ISBN 978-5-4345-0151-4.

Монографии под научной редакцией: 

8. Развитие и взаимодействие социальных субъектов. /под ред. А. Н. Неверова. — Саратов, 2009. — ISBN
·

9. Регионы России: Саратовская область. Энциклопедия. — М.: Экономика, 2011. (член ред. Совета) — ISBN

10. Экономико-психологическое моделирование /под ред. А. Н. Неверова, В. А. Маркова. — Саратов, 2011. — ISBN

Ссылки 

Личный Телеграм-канал — https://t.me/neverov1

Сайт АННИО «Институт психолого-экономических исследований» — http://ipei.ru/

Геоэкономика
Поведенческая экономика
Ноосфера
Ноосферная эволюция
Эволюция биосферы
Экономисты по алфавиту
Поведенческие экономисты
Экономисты XXI века
Экономисты России